Гаева — многозначный термин.

Болгарская фамилия 
 Гаева, Радка (род. 1935) — болгарская певица.

Населённые пункты в России 
 Гаева — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Гаева — деревня в Исетском районе Тюменской области.

См. также 
 Гаево